Сарсуэла-дель-Пинар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 522 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 La web de Zarzuela del Pinar

Муниципалитеты Сеговии
Населённые пункты Сеговии